Robbins Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Robbins Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Robbins Island (ö i Australien), Tasmanien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar